Кралство Мароко е разделено на 12 региона, считано от 2015 г.

Предишните 16 региона, които са подразделени на общо 62 префектури и провинции, са следните:

Западна Сахара 

За суверенитета на 3 региона – Гелмим - Ес-Семара (№ 6), Лааюн - Буждур - Сакиа ел-Хамра (№ 7) и Уед Ед-Дахаб - Лагуира (№ 11), които са разположени на територията на Западна Сахара, спорят Мароко и западносахарският Фронт „Полисарио“.

Източници